HAL HJT-36 Sitara — индийский реактивный учебно-тренировочный самолёт.

Предполагается закупка от 200 до 250 HJT-36 для замены индийских УТС HJT-16 Kiran в ВВС и ВМС Индии.

Главным конкурентом HJT-36 является британский УТС BAE Hawk, заказанный вооруженными силами Индии в количестве 143 единиц (66 в 2004 году, 57 в 2010 году и 20 в 2012 году).

История 
В июле 1999 года правительство Индии выделило 42 млн долларов на разработку реактивного учебно-тренировочного самолёта, предназначенного для замены устаревших УТС HJT-16 Kiran.

В течение следующих 20 месяцев был построен первый прототип, который оснащался французским двигателем Snecma Larzac 04-30, французско-британской авионикой и российским катапультным креслом «Звезда» K36CT. Прототип совершил свой первый полёт 7 марта 2003 года.

В процессе разработки самолёта было принято решение заменить французский двигатель Snecma Larzac 04-30 на российский АЛ-55И, разработанный на основе АЛ-55.

В 2005 году с «НПО „Сатурн“» был подписан контракт на разработку, поставку и лицензионное производство двигателя АЛ-55И. Основные опытно-конструкторские работы были завершены в августе 2010 года. В Индии осуществляется организация лицензионного производства АЛ-55И. До начала производства в Индии небольшие партии двигателей для HJT-36 закупаются у «НПО „Сатурн“».

Первый полёт HJT-36, оснащенного российским двигателем АЛ-55И, состоялся 9 мая 2009 года. После начала серийного производства планируется производить по 20 самолётов в год. Всего на вооружении Индии планируется принять от 200 до 250 HJT-36.

Конструкция

Модификации

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека 
 Длина: 10,91 м
 Размах крыла: 9,8 м
 Высота: 4,13 м
 Площадь крыла: 
 Масса пустого: 
 Нормальная взлетная масса: 4250 кг
 Максимальная взлетная масса: 5400 кг
 Объём топливных баков: 1150 л 
 Двигатель: 1 × ТРДД «Сатурн» АЛ-55И
 Тяга максимальная: 1 × 1760 кгс

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 750 км/ч
 Практическая дальность: 
 Продолжительность полёта: 3,0 ч
 Практический потолок: 9000 м
 Нагрузка на крыло: 
 Тяговооружённость: 
 Максимальная эксплуатационная перегрузка: +7,0/-2,5 g

Вооружение 
 Пушечное: 
 Точки подвески: 5 (по 2 под каждой консолью и 1 центральнофюзеляжный) 
 Боевая нагрузка: 1000 кг различного вооружения

На вооружении 
:
 ВВС Индии — 16 HJT-36 Sitara, по состоянию на 2013 год
 Пилотажная группа Surya Kiran

См. также 
Аналоги:

Примечания 

Учебные самолёты
Самолёты Hindustan Aeronautics
Самолёты Индии